«Отец» () — комедийная драма по одноимённому произведению Уильяма Уортона.

Сюжет 
Однажды, во время встречи успешный руководитель Джон Тремонт узнает, что его мать заболела и попала в больницу. Он немедленно вылетает в Лос-Анджелес. Там ему приходится ухаживать за отцом, в то время как мать восстанавливается после болезни. Отец Джона, Джейк Тремонт, раньше работал в аэрокосмической индустрии; выйдя на пенсию он стал полностью зависим от жены. Джон пытается вовлечь отца в повседневную жизнь, например, в дела по дому.

В ролях 
 Кэти Бейкер — Энни
 Джек Леммон — Джейк Тремонт
 Олимпия Дукакис — Бэт
 Тед Дэнсон — Джон
 Кевин Спейси — Марио
 Итан Хоук — Билли

Съёмочная группа 
 Режиссёр, продюсер и сценарист: Гари Дэвид Голдберг
 Композитор: Джеймс Хорнер

Награды 
 Джек Леммон за роль в этом фильме был номинирован на «Золотой глобус».

Примечания

Ссылки 
  
  
 Рецензия к фильму на сайте «ВидеоГид»

Фильмы США 1989 года
Фильмы-драмы США
Кинокомедии США
Кинокомедии 1989 года
Фильмы на английском языке
Фильмы Amblin Entertainment
Фильмы Universal Pictures